Ар'єплуг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ар'єплуг — місто у Швеції, у лені Норрботтен.